Jingle, un anglicisme utilisé pour désigner une ritournelle publicitaire ;
 Jingle, le protocole XMPP d'initialisation et de suivi de sessions P2P entre clients XMPP ;
 Le xian de Jingle (静乐县), une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 Jingle Jangle, est un terme généralement utilisé pour qualifier une sonorité de guitare ;
 Jingle, Jangle, Jingle, est une comédie musicale de Jerry Hopper datant de 1948 ;
 Jingle, Jangle, Jingle, est une chanson composée par Kay Kyser ;
 Jingle Jangle est le nom d'un album du groupe 740 Boyz.